Andreas Theurer ist der Name folgender Personen:

* Andreas Theurer (Bildhauer) (* 1956), deutscher Bildhauer
 Andreas Theurer (Regisseur) (* 1965), deutscher Filmregisseur